Перетру́хин — русская фамилия; имеет женскую форму Перетрухина.

Известные носители 
 Перетрухин, Василий Зиновьевич (1916 — 1945) — командир батальона 671-го стрелкового Краснознамённого полка 221-й стрелковой Мариупольской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 94-го стрелкового корпуса 39-й армии 3-го Белорусского фронта, майор[2], Герой Советского Союза.
 Перетрухин, Иосиф Климентович (конец XIX века — после 1912) — старообрядческий начётчик белокриницкого согласия, полемист, писатель.
 Перетрухин, Климент Анфиногенович (1856 — 1907) — старообрядческий начётчик белокриницкого согласия, полемист, писатель.

Перетрухина 
 Перетрухина, Ксения Валерьевна (род. 1972) — художник, режиссёр, сценарист.